Hugo Falkenheim ist der Name folgender Personen:

* Hugo Falkenheim (Mediziner) (1856–1945), deutscher Internist und Pädiater
 Hugo Falkenheim (Literaturwissenschaftler) (1866–1935), deutscher Literaturwissenschaftler